Joana, esposa de Chuza (séc. I) - uma das discípulas de Jesus.
 Santa Joana D'Arc (†1431) - a "Donzela de Orleáns", santa e mártir católica. É geralmente a "Santa Joana" nos países lusófonos.
 Santa Joana, Princesa de Portugal (†1490) - princesa portuguesa beatificada pela Igreja Católica, mas tratada como "santa" na devoção popular.
 Santa Joana de França (†1505) - rainha da França e duquesa de Berry (1498).
 Santa Joana de Lestonnac (†1640) - fundadora da Companhia de Maria.
 Santa Joana de Chantal (†1641) - fundadora da Ordem da Visitação.

Topônimos 
 Santa Joana - uma freguesia do concelho de Aveiro;
 Santa Joana - um rio brasileiro do estado do Espírito Santo;
 Avenida Santa Joana Princesa - uma avenida em Lisboa.
 Santa Juana - comuna chilena

Outros 
 Santa Joana, obra teatral de George Bernard Shaw
 Santa Joana (filme), película (1957) dirigida por Otto Preminger, com Jean Seberg

Ver também 
 

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos